Turów (gromada w powiecie częstochowskim)
 Turów (gromada w powiecie radzyńskim)
 Turów (gromada w powiecie wieluńskim)

Zobacz też